Haus des Islam bezeichnet

 den muslimischen Rechtsbegriff Dār al-Islām
 einen Verein von Muslimen in Deutschland, siehe Haus des Islam (Verein)